Сезон 2020 — 2-й сезон для «Крыльев Советов» (Самара) в чемпионате России.

Состав команды 
Заявка команды на сезон

В феврале защитница «КС» Полина Гефко участвовала в составе юниорской сборной России в двух товарищеских матчах с юниорской сборной Белоруссии.

В сентябре защитницы «КС» Полина Гефко и Мария Дурнова вызывались на учебно-тренировочные сборы в юниорскую сборную России.

Чемпионат России. Первая лига. Зона Центр 
Турнир зоны Центр состоялся в городе Городец

Итоговое расположение команд в зоне Центр

Результаты матчей

Источники 
Примечания

Ссылки
 Официальный сайт ФК «Крылья Советов»
 Официальный сайт Академия «Крылья Советов»

2020 год в женском футболе
Футбол в России в 2020 году
Женский футбол в России
Крылья Советов
Чемпионат России по футболу среди женщин